John Keller (atleet), Amerikaans atleet
 John Keller (basketballer), Amerikaans basketballer
 John Keller (bokser), Canadees bokser
John Keller (handballer), Amerikaans handballer